Клюфт:
 Клюфт, Вим — бывший нидерландский футбольный вратарь, выступал за амстердамский «Аякс».
 Клюфт, Каролина — шведская легкоатлетка (семиборье, пятиборье, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту).